Sabana peut désigner :

Toponymes

Sabana de Torres : une municipalité du département de Santander ;

Archipel Sabana-Camagüey : un archipel du nord de l'île de Cuba ;

Sabana Grande : une municipalité du pays.



Localités 
Sabana ou l'un de ses composés, peut désigner plusieurs localités du pays :
 Sabana de Mendoza : chef-lieu de la municipalité de Sucre dans l'État de Trujillo ;
 Sabana de Parra : chef-lieu de la municipalité de José Antonio Páez dans l'État d'Yaracuy ;
 Sabana de Piedra : capitale de la paroisse civile de Sabana de Piedra de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 Sabana de Uchire : capitale de la paroisse civile de Sabana de Uchire de la municipalité de Manuel Ezequiel Bruzual dans l'État d'Anzoátegui ;
 Sabana Grande : chef-lieu de la municipalité de Bolívar dans l'État de Trujillo ;
 Sabana Libre : capitale de la paroisse civile de Sabana Libre de la municipalité d'Escuque dans l'État de Trujillo.

Subdivisions 
Sabana ou l'un de ses composés, peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays :
 Sabana de Mendoza : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Trujillo ;
 Sabana de Piedra : l'une des six divisions territoriales et l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 Sabana de Uchire : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Manuel Ezequiel Bruzual dans l'État d'Anzoátegui ;
 Sabana Grande : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Trujillo ;
 Sabana Grande de Orituco : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 Sabana Libre : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Escuque dans l'État de Trujillo.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme